Maschio – uno dei due sessi nelle specie sessuate
Maschio o Mastio – struttura architettonica
Maschio – utensile per filettare
Maschio – frazione a nord di Savona

Persone 
Robert Maschio – attore e sceneggiatore statunitense
Humberto Maschio – calciatore italiano di origine argentina

Altri progetti